Brzozówka může být například:

 Bjarozaŭka – město v Bělorusku
 Brzozówka (přítok Biebrzy) – řeka v Polsku